Дми́трий Тихоми́ров:
 Тихомиров, Дмитрий Алексеевич (ум. 1887) — протоиерей Русской православной церкви, проповедник и педагог; профессор богословия.
 Тихомиров, Дмитрий Анатольевич (род. 1966) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Тихомиров, Дмитрий Васильевич — народный артист России (1998).
 Тихомиров, Дмитрий Иванович (1855—1917) — российский деятель просвещения, писатель.
 Тихомиров, Дмитрий Иванович (1844—1915) — педагог, деятель народного образования, издатель и редактор.
 Тихомиров, Дмитрий Леонидович (род. 1937) — советский учёный-связист.